Иваново може да се отнася за някой от следните топоними.

България 
 Иваново – село в Област Благоевград
 Иваново – село в Област Русе
 Иваново – село в Област Смолян
 Иваново – село в Област Хасково
 Иваново – село в Област Шумен
 Иваново – железопътна гара в Област Русе
 „Иваново“ – язовир в Област Хасково

Други 
 Иваново – град в Беларус, Брестка област
 Иваново – град в Русия, Ивановска област
 Иваново – село в Сърбия, Южнобанатски окръг
 Иваново – села в Беларус (4), Русия (39), Хърватия (1)